Municipio de Grand Forks puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Grand Forks (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Grand Forks.
 Municipio de Grand Forks (condado de Polk, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Polk.